|-
| (47101) 1999 BP12||||24 січня 1999||Обсерваторія Чрні Врх||Обсерваторія Чрні Врх
|-
| (47102) 1999 BT12||||20 січня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47103) 1999 BQ28||||17 січня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47104) 1999 CD18||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47105) 1999 CJ18||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47106) 1999 CU20||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47107) 1999 CB22||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47108) 1999 CM37||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47109) 1999 CQ37||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47110) 1999 CK44||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47111) 1999 CP48||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47112) 1999 CZ54||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47113) 1999 CD57||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47114) 1999 CP61||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47115) 1999 CH62||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47116) 1999 CL64||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47117) 1999 CE72||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47118) 1999 CP72||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47119) 1999 CM81||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47120) 1999 CP84||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47121) 1999 CG85||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47122) 1999 CZ88||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47123) 1999 CS91||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47124) 1999 CS99||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47125) 1999 CM100||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47126) 1999 CH101||||10 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47127) 1999 CJ103||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47128) 1999 CZ115||||12 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47129) 1999 CR118||||9 лютого 1999||Станція Сінлун||SCAP
|-
| (47130) 1999 CT127||||11 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47131) 1999 CA133||||7 лютого 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47132) 1999 CD154||||14 лютого 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47133) 1999 DH5||||17 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47134) 1999 DB6||||17 лютого 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47135) 1999 EX2||||8 березня 1999||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (47136) 1999 EA3||||12 березня 1999||Обсерваторія Гай-Пойнт||Денніс Чесні
|-
| (47137) 1999 FJ22||||19 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47138) 1999 FS35||||20 березня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47139) 1999 GN9||||11 квітня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47140) 1999 GL37||||12 квітня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47141) 1999 HB3||||24 квітня 1999||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (47142) 1999 LQ2||||8 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47143) 1999 LL31||||12 червня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| 47144 Фаулкес (Faulkes)||1999 PY||7 серпня 1999||Обсерваторія Клеть||Яна Тіха,Мілош Тіхі
|-
| (47145) 1999 RN11||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47146) 1999 RZ18||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47147) 1999 RC24||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47148) 1999 RN25||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47149) 1999 RX34||||11 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47150) 1999 RN35||||11 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47151) 1999 RV88||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47152) 1999 RB92||||7 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47153) 1999 RD132||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47154) 1999 RE141||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47155) 1999 RB159||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47156) 1999 RE160||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47157) 1999 RG188||||9 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47158) 1999 RR247||||5 вересня 1999||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (47159) 1999 SJ||1999 SJ||16 вересня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| (47160) 1999 SU17||||30 вересня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47161) 1999 TH1||||1 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч
|-
| 47162 Чікомендез (Chicomendez)||||2 жовтня 1999||Астрономічна обсерваторія Монте-Аґліале||Маттео Сантанело
|-
| (47163) 1999 TP11||||8 жовтня 1999||Обсерваторія Клеть||Обсерваторія Клеть
|-
| 47164 Тічино (Ticino)||||10 жовтня 1999||Обсерваторія Ґноска||Стефано Спозетті
|-
| (47165) 1999 TM14||||11 жовтня 1999||Вішнянська обсерваторія||Корадо Корлевіч,Маріо Юріч
|-
| (47166) 1999 TT18||||15 жовтня 1999||Прескоттська обсерваторія||Пол Комба
|-
| (47167) 1999 TP27||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47168) 1999 TE30||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47169) 1999 TH32||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47170) 1999 TE33||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47171) 1999 TC36||||1 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Ерік Рубенштайн,Луїс-Ґреґорі Строґлер
|-
| (47172) 1999 TM48||||4 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47173) 1999 TJ49||||4 жовтня 1999||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (47174) 1999 TC95||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47175) 1999 TP98||||2 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47176) 1999 TK105||||3 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47177) 1999 TU112||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47178) 1999 TK113||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47179) 1999 TM117||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47180) 1999 TV119||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47181) 1999 TB123||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47182) 1999 TL124||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47183) 1999 TC127||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47184) 1999 TX127||||4 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47185) 1999 TC146||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47186) 1999 TC147||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47187) 1999 TL154||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47188) 1999 TU155||||7 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47189) 1999 TT166||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47190) 1999 TA171||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47191) 1999 TK172||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47192) 1999 TT176||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47193) 1999 TJ178||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47194) 1999 TK178||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47195) 1999 TG179||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47196) 1999 TZ180||||10 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47197) 1999 TZ193||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47198) 1999 TL199||||12 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47199) 1999 TY204||||13 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (47200) 1999 TB205||||13 жовтня 1999||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|}

47100